Klunker steht für:

 Klunker, umgangssprachlich für Schmuckstück
 Krudt og klunker, dänischer Film von Annelise Hovmand (1958)
 Vorläufer des Mountainbikes, von Radsportlern um Gary Fisher eingeführt

Klunker ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Klunker (* 1952), deutscher Musiker und Komponist
 Hans-Jürgen Klunker (* 1941), deutscher Radsportler (DDR)
 Heinz Klunker (1933–2022), deutscher Journalist und Theaterkritiker

Siehe auch:
 Kluncker